Ribe Købstadskommune var en købstadskommune, der blev oprettet i 1838. I 1913 blev kommunen lagt sammen med Ribe Sankt Katrine Sogns Landdistrikt Sognekommune. Ved kommunalreformen i 1970 blev kommunen lagt sammen med en række sognekommuner til den nye Ribe Kommune.

Kommunen bestod af Ribe Domsogn med Ribe Domkirke og Sankt Katharine Sogn med Sankt Katharine Kirke.

Valgresultater efter år

Borgmestre

Referencer 

Købstadskommune
Købstadskommuner
Kommuner ophørt i 1970
Kommuner i Ribe Amt (før 1970)